Amarusion (gr. Αμαρούσιον) – miasto w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Attyka, w regionie Attyka, w jednostce regionalnej Ateny-Sektor Północny. Siedziba i jedyna miejscowość gminy Amarusion. W 2011 roku liczyło 72 333 mieszkańców. Położone w granicach Wielkich Aten.

.

.

.

Zmiana populacji miasta

Znani ludzie pochodzący z miasta 
 Spyridon Luis – grecki maratończyk
 Aliki Wujuklaki – grecka aktorka

Miasta partnerskie 
  Nisz, Serbia
  Faenza, Włochy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona miasta Amarusion

Miasta w Regionie Attyka